Плацид (Placidus) е име на:

 Гай Юний Фаустин Плацид Постумиан, управител на провинция Долна Мизия (176-178)
 Марк Меций Мемий Фурий Бабурий Цецилиан Плацид, понтифекс, консул 343 г.
 Флавий Плацид Валентиниан (Валентиниан III), император на Западната Римска империя (425-455)
 Руфий Ахилий Меций Плацид, консул на Запад 481 г.
 Флавий Аркадий Плацид Магн Феликс, консул 511 г. на Рим
 Свети Плацид, ученик на Бенедикт Нурсийски
 Св. Плацид (мъченик) (+ 4 век), мъченик по времето на Диоклециан

Жени: (Placidia)
 Гала Плацидия (390-450), августа, майка на император Валентиниан III и регентка на Западната римска империя
 Плацидия (435-480), съпруга на император Олибрий

Вижте също 
 Юлий Плацидиан, консул 273 г.